Sezon (1953) był 51. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Honvéd. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vörös Lobogó Budapeszt. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Puskás, który w barwach klubu Budapest Honvéd strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1953 w piłce nożnej